Hyena (engl. hyena ‚Hyäne‘) steht für:
 Armstrong Siddeley Hyena, Flugmotor-Modell des Herstellers Armstrong Siddeley
 Lancia Hyena, eine Sportversion des Pkw-Modells Lancia Delta, siehe Lancia Delta #Lancia Hyena
ein Album von 2014 der britischen Band Red Snapper (Band)